Акциде́нция (от  — случайно появляющееся) — воспроизведение малых и некоторых других наборных форм с использованием разнообразных наборных материалов и клише; типографские работы, отличающиеся от книжно-журнального и газетного текстового набора.

К акциденциям относятся визитки, плакаты, рекламные объявления и так далее, а также обложки и титульные книжные формы. Акцидентный набор обычно предполагает малое количество текста и сложное художественное оформление, в том числе орнаменты, тангирные сетки и другие наборные украшения, или, к примеру, оптические эффекты наборного шрифта. Для акцидентного набора также могут применяться специальные акцидентные шрифты, непригодные для набора сплошного текста, например имеющие искажённую форму, либо большое количество мелких деталей, которые невозможно воспроизвести в малом кегле. Однако, могут использоваться и обычные текстовые шрифты в разных кеглях, в том числе несколько разных гарнитур и начертаний на одной странице.

Литература 
 Телингатер С. Б., Каплан Л. Е. Искусство акцидентного набора. М., 1965.

Ссылки 
 
 
 
 https://web.archive.org/web/20131005202626/http://fonts.ru/help/term/terms.asp?code=565
 https://web.archive.org/web/20131005175053/http://fonts.ru/help/term/terms.asp?code=99

Примечания 

Наборные процессы
Дизайн